Niemcy:
 Siegmar – dzielnica Chemnitz
 Siegmar-Schönau – dawne miasto

Osoby:
 Siegmar – polski muzyk Krzysztof Oloś

Zobacz też:
 Sigmar